Klaus Naumann ist der Name folgender Personen:

* Klaus Naumann (Biologe) (1930–2020), deutscher Phytopathologe
 Klaus Naumann (General) (* 1939), deutscher General
 Klaus Naumann (Historiker) (* 1949), deutscher Historiker
 Klaus F. Naumann (* 1935), deutscher Kunstsammler und Mäzen
 Klaus-Peter Naumann (* 1959), deutscher Wirtschaftsprüfer